Амфисбены () — род пресмыкающихся семейства амфисбеновых подотряда двуходки. Включает 40 видов.

Внешний вид и строение 
Общая длина колеблется от 50 до 60 см. Голова закругленная или немного сжата с боков. Туловище червеобразное. Конечности отсутствуют. Хвост цилиндрический, притуплённый. У некоторых видов иногда вдоль спины является борозда от шеи до основания хвоста. Перед анальным отверстием расположен поперечный ряд из нескольких пор.

Образ жизни 
Любят леса и саванны. Питаются насекомыми.

Это яйцекладущие пресмыкающиеся. Самки откладывают яйца в термитники или муравейники.

Распространение 
Обитают в Южной Америке, на Антильских островах. Встречаются также в Панаме.

Виды 
 Белая амфисбена (Amphisbaena alba)
 Amphisbaena anaemariae
 Amphisbaena arda
 Amphisbaena arenaria
 Amphisbaena bakeri
 Amphisbaena bolivica
 Amphisbaena caeca
 Amphisbaena camura
 Amphisbaena carvalhoi
 Amphisbaena crisae
 Amphisbaena cunhai
 Amphisbaena darwinii
 Amphisbaena dubia
 Amphisbaena fenestrata
 Amphisbaena frontalis
 Amphisbaena fuliginosa
 Amphisbaena hastata
 Amphisbaena heathi
 Amphisbaena hogei
 Amphisbaena ibijara
 Amphisbaena ignatiana
 Amphisbaena leeseri
 Amphisbaena leucocephala
 Amphisbaena lumbricalis
 Amphisbaena mensae
 Amphisbaena mertensii
 Amphisbaena miringoera
 Amphisbaena mitchelli
 Amphisbaena munoai
 Amphisbaena neglecta
 Amphisbaena nigricauda
 Amphisbaena pretrei
 Amphisbaena prunicolor
 Amphisbaena ridleyi
 Amphisbaena sanctaeritae
 Amphisbaena silvestrii
 Amphisbaena slevini
 Amphisbaena schmiditi
 Amphisbaena talisiae
 Amphisbaena tragorrhectes
 Amphisbaena vanzolinii
 Amphisbaena vermicularis
 Amphisbaena xera

Источники 
 http://www.museumkiev.org/zoology/reptilia.html
 http://liber.onu.edu.ua/metod/ggf/Красєха Біогеографія з основами екології/

Двуходки
Пресмыкающиеся Южной Америки